«Атлантида, погибший континент» () — американский художественный фильм 1961 года, приключенческий фильм с элементами фантастики. Фильм снят режиссёром Джорджем Палом. Главные роли в этом фильме исполнили Сал Понти, Джойс Тейлор, Джон Дэлл и Эдвард Платт.

Сюжет 
Фильм рассказывает историю Деметриоса и принцессы Антиллии. Действие происходит 3000 лет назад и затрагивает легендарную Атлантиду. Деметриос — простой греческий рыбак. Однажды в море он спасает девушку, терпящую кораблекрушение.

Девушка оказывается принцессой Антилией с Атлантиды, и Деметриос сопровождает Антилию домой на её родину. На Атлантиде Деметриос попадает в рабство. Королевством управляет король, отец Антилии. Но у королевства есть и тайный правитель — злой волшебник, которому подчиняются все, в том числе и король.

А в королевстве добывают особый минерал, который имеет некоторые интересные свойства — минерал прозрачный и может поглощать солнечные лучи, накапливая тепловую энергию, которую в дальнейшем можно использовать. Но этот минерал имеет и одно неожиданное свойство — из кристаллов можно изготовить оружие, которое излучает особый тепловой луч, наподобие лазерного — этот луч в мгновение может разрушить что угодно.

В ролях 
 Сал Понти — Деметриос (как Энтони Хэлл)
 Джойс Тейлор — принцесса Антиллия
 Джон Дэлл — Зарен
 Уильям Смит — командир охраны (как Билл Смит)
 Эдвард Платт — первосвященник Азор
 Фрэнк де Кова — астролог Соной
 Эдгар Стэли — король Кронас
 Вольф Барцель — Петрос, отец Деметры
 Бэрри Крёгер — хирург
 Джей Новелло — Ксандрос, греческий раб
 Поль Фрис — рассказчик
 Джон Харт — аристократ (в титрах не указан)

См. также 
 Легендарный континент Атлантида
 Документальный фильм «Атлантида»

Ссылки 

Фильмы США 1961 года
Атлантида в культуре и искусстве
Научно-фантастические фильмы США
Приключенческие фильмы США
Фильмы Джорджа Пала
Фильмы на английском языке